Бахва́лов — русская фамилия.

Известные носители

А 
 Бахвалов, Анатолий Лаврентьевич (1926—2008) — русский писатель, историк, генерал-майор-милиции.

В 
 Бахвалов, Валентин Николаевич (1913—1994) — Герой Советского Союза.
 Бахвалов, Василий Петрович (1914—1942) — лётчик, Герой Советского Союза

Г 
 Бахвалов, Георгий Павлович (1914—1974) — Герой Советского Союза.

И 
 Бахвалов, Иван Иванович (Краско; род. 1930) — советский и российский актёр, отец А. И. Краско.

Н

С 
 Бахвалов, Сергей Владимирович (1898—1963) — математик, педагог.

Ю 
 Бахвалов, Юрий Алексеевич  (1930—2021) — советский и российский учёный в области электромеханики, доктор технических наук (1974), профессор (1976), заслуженный деятель науки Российской Федерации (1997).